Wynn může být:

příjmení
 Charles Watkin Williams-Wynn (1775–1850) – britský politik
 Jessica Keenan Wynn (* 1986) – americká herečka a zpěvačka

ostatní
 Ƿ – znak latinské abecedy užívaný převážně v staré angličtině